Le sigle TTS peut désigner :
en français
 Tendance Transformation Sociale, une ancienne tendance de l'UNEF devenue Syndicalisme pour l'égalité.
 Titre de Travail Simplifié : créé par la loi d’orientation pour l’Outre-mer du , le titre de travail simplifié (TTS) est destiné à simplifier les formalités sociales...
 Transformation tribologique surfacique : transformation structurelle des couches superficielles des corps en contact. Voir Tribologie.
 Traitement de surface, dans la profession.
en anglais
, un système informatique permettant de transformer un texte écrit en un texte parlé. Voir Lecteur d'écran et Synthèse vocale.
 .
 , voir analyse à trois éléments.
 , Système de Suivi des Transactions. En informatique TTS est un mécanisme de sécurité du logiciel Novell NetWare utilisé pour protéger l'intégrité des fichiers dans des applications base de données.
 , en pharmacie un médicament appliqué sous forme de timbre transdermique (patch).
Technical Test Server, Serveur de test technique, c'est un serveur qui permet de tester une application au niveau expérimental.

Voir Aussi 
L'Audi TTS, une voiture